Bundesforst steht für:

 Staatsforst, Wald in Staatsbesitz
 Bundesforst, Geschäftsbereich der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben in Deutschland
 Österreichische Bundesforste, Forstunternehmen der Republik Österreich